Не следует путать с фреймом.

Флейм (от  — огонь, пламя) — «спор ради спора», обмен сообщениями в местах многопользовательского сетевого общения (напр. интернет-форумы, чаты, социальные сети и др.), представляющий собой словесную войну, нередко уже не имеющую отношения к первоначальной причине спора. Сообщения флейма могут содержать личные оскорбления и зачастую направлены на дальнейшее разжигание ссоры. Иногда применяется в контексте троллинга, но чаще флейм вспыхивает просто из-за обиды на виртуального собеседника.

Наиболее частые причины флейма:

 Дружеские насмешки, неудачные и двусмысленные шутки, намёки и т. п. — оскорбительные при нормативном толковании в серьёзном смысле.
 Резкие высказывания в адрес «посторонних объектов» (игр, корпораций, спортивных команд, программ, фильмов, артистов, политических партий, идеологий и т. п.), которые хотя и не являются нападками на личность собеседника, но могут приниматься им близко к сердцу.
 Неаргументированная критика или насмешка, например, по поводу тезисного высказывания, без выдвижения антитезиса.
 Некоторые полемические приёмы (например, путём доведения до абсурда правильно выраженной мысли собеседника посредством подмены понятий).
 Фразы «свысока», вызванные ошибочным определением возраста или квалификации собеседника.
 Бросание вызова собеседнику.
 Разные взгляды на обстоятельства, события и любые другие вещи.
 Дебаты, полемика, демагогия, с использованием оскорбительных высказываний, не имеющие отношения к первоначальной теме.

В Интернете флейм обычно наказуем модераторами ресурса.

См. также 
 Флуд
 Офтопик
 Троллинг
 Оскорбление

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Троллинг
Сетевой жаргон
Сетевой этикет